Гран-при Франции 1981 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл в Дижон-Пренуа, во Франции. Соревнования состоялись 5 июля 1981 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Ален Прост 1:09,140
 Ален Прост одержал первую победу в Гран-при Формулы-1

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 1981 году